Місто Сєвєродонецьк поділене на 86 кварталів. Окремо розташоване селище-мікрорайон Щедрищеве. У місті нараховується 51 вулиця, 8 провулків, 1 шосе, 4 проспекти і 3 площі. Крім того окремо рахується квартал МЖК «Мрія». Зараз у двох районах міста триває котеджна забудова, тому з'являються нові вулиці.

Історія

Перейменування вулиць

Список вулиць

Вулиці 
 Вулиця Науки
 Вулиця Новікова
 Вулиця Партизанська
 Вулиця Першотравнева — на честь Міжнародного дня солідарності трудящих (1 травня)
 Вулиця Пивоварова
 Вулиця Північна
 Вулиця Підлісна — мікрорайон Щедрищеве
 Вулиця Піонерська (Трудова) — мікрорайон Щедрищеве
 Вулиця Промислова
 Вулиця Річна — мікрорайон Щедрищеве
 Вулиця Силікатна
 Вулиця Сметаніна
 Вулиця Соснова — на честь дерева сосни
 Вулиця Сосюри — на честь українського поета Володимира Сосюри
 Вулиця Танкистів
 Вулиця Тімірязєва — на честь російського вченого — природознавця Климента Тимірязєва
 Вулиця Титова — на честь радянського космонавта Германа Титова, другого космонавта, що полетів у космос
 Вулиця Федоренка
 Вулиця Чайковського — на честь російського композитора Петра Чайковського
 Вулиця Шевченка — на честь великого українського поета та художника Тараса Шевченка

Провулки 
 Провулок Агафонова — на честь Героя Радянського Союзу Олексія Анафонова, що мешкав у провулку
 Провулок 8 Березня — на честь Міжнародного жіночого дня (8 березня)
 Провулок Гоголя — на честь російського та українського письменника та драматурга Миколи Гоголя
 Провулок Лісний
 Провулок Ломоносова — на честь російського вченого-хіміка, поета, письменника, історика Михайла Ломоносова
 Провулок Підлісний— мікрорайон Щедрищеве
 Провулок Світлий— мікрорайон Щедрищеве
 Провулок Фабричний

Шосе 
 Шосе Будівельників

Проспекти 
 Проспект Гвардійський
 Проспект Космонавтів
 Проспект Центральний (Радянський)
 Проспект Хіміків

Майдани 
 Площа Миру
 Майдан Перемоги — на честь перемоги СРСР у Великій Вітчизняній війни
 Майдан Соборний

Посилання 
 Вулиці на карті Сєвєродонецька — Цей список містить перелік сучасних назв вулиць Сєвєродонецька та їх геометрію. Дані зібрані в рамках проекту OpenStreetMap
 Улицы и памятники Северодонецка — в честь героев войны

Примітки